Eyre puede referirse a:

 El lago Eyre.
 El Parque Nacional Lago Eyre.
 El río Eyre.
 La novela Jane Eyre.
 La novela El caso Jane Eyre.
 La periodista y escritora española Pilar Eyre.
 El micólogo inglés William Leigh Williamson Eyre